Zitouni signifie , de l'arabe  qui a ce sens et du suffixe d'appartenance -i.

 Achraf Zitouni () (né en 1988), footballeur tunisien ; 
 Ahmed Zitouni (né en 1949), écrivain algérien francophone ;
 Ahmed Zitouni (né en 1947), footballeur et entraîneur tunisien ;
 Ali Zitouni (né en 1981), footballeur tunisien ;
 Anis Zitouni (né en 1982), footballeur tunisien ;
 Boubaker Zitouni (ou Ezzitouni) (né en 1965), footballeur tunisien ;
 Bousarhane Zitouni (né en 1958), metteur en scène marocain ;
 Djamel Zitouni (1964-1996), leader ("émir") du GIA algérien ;
 Fethi Zitouni (1978-), footballeur algérien ;
 Djilali Zitouni (décédé en 2001), membre du milieu marseillais ;
 Imène Kawthar Zitouni (née en 2004), nageuse algérienne ;
 les sœurs du duo musical ariégeois Zitouni : Leïla et Sonia Zitouni ;
 Mustapha Zitouni (1928-2014), footballeur franco-algérien ;
 Sonia Zitouni (née en 1979), lutteuse tunisienne ;
 Souad Zitouni (née en 1974), avocate et femme politique française ;
 Tayeb Zitouni (né en 1956),  homme politique algérien

Références 

Patronyme arabe